

Sciences 
Jet peut désigner :
 jet, un écoulement de la classe des écoulements cisaillés libres ;
 jet, en aéronautique, un avion à réaction ;
 jet, en astrophysique, un flux collimaté de matière éjectée d'un système ;
 jet, en physique des particules, un cône de hadrons et d'autres particules ;
 jet, une opération mathématique ;
 un courant-jet ou courant d’altitude.

Musique 
Jet peut désigner :
 Jet, une chanson de Paul McCartney et les Wings ;
 Jet, un groupe de rock australien formé en 2001.

Toponyme 

 Jet, une ville de l'Oklahoma, aux États-Unis ;
 Jet, une rivière de Bretagne, en France ;
 Jet, un hameau de l'ancienne commune de Sovet, en Belgique.

Divers 
Jet peut aussi désigner :
 Jet, une marque de station-service appartenant au groupe pétrolier américain ConocoPhillips ;
 Jet, personnage de la série Sonic ;
 Jet, personnage du jeu Super Mario Sunshine ;
 Jet-2000, compagnie d'aviation d'affaires russe.

Sigle 

JET peut faire référence à :
 Joint European Torus, un tokamak ;
 Jeux Et Télévision, la  de télévision sur les jeux lancée en 2006 et fermée en 2007 par TF1 ;
 JET, un périodique hebdomadaire américain ;
 Microsoft Jet, Jet red, ou Jet (où Jet est le sigle de Joint Engine Technology), un moteur de base de données de Windows, lancé en 1992 ; 
 Jet Blue (où Jet est le sigle de Joint Engine Technology), un autre nom de Extensible Storage Engine, un autre moteur de base de données de Microsoft, lancé en 1996.

Homonymie d'acronyme
Acronyme